Harpymimus est un genre éteint de dinosaures théropodes, un ornithomimosaurien basal. Il a été découvert dans la province de Dundgovi en Mongolie, dans la formation géologique de Khuren Dukh (précédemment nommée formation de Shinekudug), datée du Crétacé inférieur (Albien), soit il y environ  (millions d'années).

L'espèce type et seule espèce, Harpymimus okladnikovi, a été décrite par Rinchen Barsbold et Altangerel Perle en 1984.

Étymologie 
Le nom générique Harpymimus est tiré des mots grecs ἅρπυια (harpyia, « harpie ») et μῖμος (mimos, « qui mime »), une référence aux Harpies de la mythologie grecque. Le nom spécifique a été donné en l'honneur de l'archéologue soviétique Alekseï Okladnikov.

Découverte 
En 1981, une expédition soviético-mongole découvre le squelette d'un théropode dans le désert de Gobi. En 1984, les restes sont décrits brièvement par Rinchen Barsbold et Altangerel Perle, qui créent l'espèce type Harpymimus okladnikovi. 
Harpymimus n'est décrit en détail pour la première fois qu'en 2004 par Yoshitsugu Kobayashi.

Description 
 
Elle est basée sur l'holotype IGM 100/29, qui est un squelette presque complet mais écrasé lors de sa fossilisation.

Crâne 
Harpymimus fait partie des quelques ornithomimosauriens primitifs qui possèdent encore des dents mais uniquement sur la mâchoire inférieure (mandibule), comme les genres Shenzhousaurus et Kinnareemimus.
Harpymimus possède ainsi 11 petites dents implantées à l'avant de chacun de ses os dentaires.

Le crâne est conservé en entier mais très écrasé. Il mesure  de long, deux fois plus long que haut. Son cou est quant à lui environ deux fois plus long que le crâne.
La mâchoire supérieure est couverte par un bec qui, de concert avec les dents de la mandibule, lui servait à saisir et maintenir sa nourriture.

Corps 
L'aspect général dHarpymimus rappelle beaucoup celui des ornithomimosauriens plus évolués avec un long cou, de longs bras terminés par des griffes acérées, et de longues pattes.

Classification 
Lors de sa description initiale en 1984, ses inventeurs ont créé la famille des Harpymimidae pour abriter leur nouveau genre.

En 2005, Y. Kobayashi et R. Barsbold conduisent une analyse phylogénétique détaillée dHarpymimus et déduisent qu'il est une base du clade formé de  Garudimimus brevipes et des Ornithomimidae. Il est cependant plus dérivé (évolué) que Pelecanimimus polyodon.

Cette position dHarpymimus est confirmée dans le cladogramme établi en 2014 par Yuong-Nam Lee, Rinchen Barsbold, Philip J. Currie, Yoshitsugu Kobayashi, Hang-Jae Lee, Pascal Godefroit, François Escuillié et Tsogtbaatar Chinzorig qui évalue les principaux genres (les mieux documentés) d'ornithomimosauriens. Il montre la place dHarpymimus parmi les ornithomimosauriens basaux :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Ornithomimosauria
 Liste des dinosaures

Notes et références

Références 

Ornithomimosauria
Genre de cœlurosauriens non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 1984